Гадю́ковые:
 Гадюковые () — семейство ядовитых змей, более известных как гадюки.
 Гадюковые () — подсемейство ядовитых змей семейства гадюковых.